L'édition 2016 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 11 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Martin Kližan remporte l'épreuve en simple, Henri Kontinen et John Peers celle en double.

Faits marquants

Sponsor 
Le tournoi abandonne son sponsor principal bet-at-home, l'édition se nomme ainsi German Tennis Championships.

Forfaits 
On note les forfaits des Argentins Federico Delbonis, Juan Mónaco et Guido Pella, de l'Autrichien Dominic Thiem, des Espagnols Roberto Bautista-Agut et Pablo Carreño-Busta, du Français Lucas Pouille, de l'Italien Fabio Fognini, du Sud-Africain Kevin Anderson, des Tchèques Lukáš Rosol et Jiří Veselý, et du Tunisien Malek Jaziri.

Lauréats 
Martin Kližan remporte son  en simple en battant en finale Pablo Cuevas. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière du Slovaque, qui n'a perdu aucune des finales qu'il a disputées, que ce soit en simple ou en double.

En double, Henri Kontinen et John Peers remportent leur  ensemble en battant en finale Daniel Nestor et Aisam-Ul-Haq Qureshi. Il s'agit pour chacun de son  dans la discipline, le deuxième en ATP 500 Series.

À l'issue du tournoi 
Le vétéran français Stéphane Robert - 36 ans - entre pour la  de sa carrière dans le top 60 grâce à son accession aux demi-finales du tournoi, il n'avait plus atteint ce stade dans un tournoi depuis Johannesburg en 2010.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournois ATP 500 Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 
 Vue satellite du court de Rothenbaum sur WikiMapia

Navigation 

ATP 2016
Tennis masculin en 2016
Tennis en Allemagne en 2016
Tennis en juillet 2016